I liga polska w hokeju na lodzie rozegrana została na przełomie 2009 i 2010 roku. Był to 54. sezon rozgrywek o Mistrzostwo I ligi w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 9 zespołów z czterech województw: śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz z opolskiego.

Pierwsze mecze sezonu odbyły się 5 września 2009 roku. Rozgrywki zakończyły się w marcu 2010 roku.

Pierwszym meczem sezonu było spotkanie pomiędzy drużynami Legia Warszawa oraz Polonia Bytom. Podczas tego meczu pierwszą bramkę sezonu zdobył zawodnik Polonii, Słowak Michał Belica, trafiając do bramki przeciwnika w trzeciej minucie spotkania.

Drużyny 

W I lidze występowało 9 zespołów, które walczyły o awans do Ekstraligi w hokeju na lodzie:

Sezon zasadniczy

I etap 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Legenda:       = awans do grupy B

II etap 
L = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpD = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpD = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki (ogółem), G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- Różnica bramek

Legenda:       = awans do play off

Wyniki spotkań 

W tej fazie rozgrywek w tzw. grupie B, uczestniczyły cztery najsłabsze zespołu ekstraligi pierwszej fazy oraz jedna najlepsza drużyna z pierwszej ligi, zaś grupa C składała się z pozostałych drużyn pierwszej ligi.

Pierwsze mecze tej fazy odbyły się 21 listopada 2009 roku, a ostatnia kolejka odbyła się 7 lutego 2010. W grupie C punkty zdobyte w pierwszej fazie sezonu zasadniczego wliczane są do punktacji drugiej fazy. W grupie B nie kasowane są punkty z pierwszej fazy – drużyny mają po zero punktów. Ostatecznie w grupie B wystartowało pięć zespołów. Drużyna Polonii Bytom grała w grupie C.

Play off

Klasyfikacja końcowa 
Trudno mówić o klasyfikacji I ligi, gdyż musi w niej zostać uwzględniona drużyna TKH Toruń, która pierwotnie wystartowała w ekstralidze, lecz przegrała rywalizację o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej z KTH Krynica. Kolejność klubów I-ligowych należy więc liczyć wedle miejsc następujących po 10 drużynach ekstraligi.

 TKH Toruń
 HC GKS Katowice
 Legia Warszawa
 MMKS Nowy Targ
 Orlik Opole
 UKS Sielec Sosnowiec
 SMS I Sosnowiec
 Polonia Bytom
 Cracovia II

I liga polska w hokeju na lodzie
2009 w hokeju na lodzie
2010 w hokeju na lodzie
2009 w polskim sporcie
2010 w polskim sporcie